Por Darlington pode estar à procura de:
 Darlington, cidade da Inglaterra
 Darlington (Carolina do Sul)
 Darlington (Indiana)
 Darlington (Missouri)
 Darlington (Pensilvânia)
 Darlington (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos